Hispanus ist der Namenszusatz folgender Personen:

 Gnaeus Cornelius Scipio Hispanus vom Zweig der Scipionen aus der Gens der Cornelier, römischer Politiker
 Lucius Aurelius Flaccus Sempronius Hispanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gonsalvus Hispanus (* um 1255; † 1313), spanischer Franziskaner und Scholastiker
 Laurentius Hispanus (* um 1180; † 1248), mittelalterlicher Kanonist sowie Bischof von Orense
 Petrus Hispanus (eigentlich Petrus Juliani oder Petrus Hispanus oder Pedro Julião oder Peter Rebuli-Giuliani; * um 1205; † 1277), siehe Papst Johannes XXI.
 Petrus Hispanus, ein bedeutender Logiker des 13. Jahrhunderts
 Alexander Hispanus, ein mit Henrik Harpestraeng (12./13. Jahrhundert) verwechselter Klerikerarzt

Siehe auch:
 Carabus hispanus oder Chrysocarabus hispanus, Käfer aus der Familie der Laufkäfer (Carabidae)
 Copris hispanus, Käferart aus der Familie der Blatthornkäfer (Scarabaeidae)
 Gonioplectrus hispanus, Vertreter der Zackenbarsche (Epinephelinae)